Tarantola bezeichnet:
 früherer Name der italienischen Gemeinde Taranta Peligna

Tarantola ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Maria Tarantola (* 1945), italienische Bankmanagerin
 Damien Tarantola (* 1991), französischer Skilangläufer
 Laura Tarantola (* 1994), französische Ruderin